Уэскар:

 Уэскар — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Уэскар — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.